A Cervela es un topónimo gallego que puede referirse a:
A Cervela, parroquia y localidad del municipio de Antas de Ulla.
A Cervela, parroquia y localidad del municipio de O Incio.